Vila Boa ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Vila Boa (Barcelos), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Vila Boa (Mirandela), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Mirandela
 Vila Boa (Sabugal)

 Vila Boa de Ousilhão
 Vila Boa de Quires
 Vila Boa do Bispo
 Vila Boa do Mondego

in Brasilien:
 Vila Boa (Goiás)
 Vila Boa war der ursprüngliche Name von Goiás Velho, heute auch Cidade de Goiás genannt